Сен-Леже́-Бридере́, Сен-Леже-Брідере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Ліможа, 26 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 211,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Леже-Бридере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-Бридере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез